Az opus a következő dolgokat jelentheti:

A latin nyelvű opus szóból mű, elsősorban zenei vagy művészeti alkotás.

Zene

 magnum opus, főmű
 opusszám, zenei mű sorszáma egy életműben
 Opus, budapesti orgonaépítő cég
 Opus, szlovák lemezkiadó

Együttesek

 Opus, holland együttes (1967–1972)
 Opus, német együttes (1980–1985)
 Opus, 1973-ban alakult osztrák együttes, a Live is Life c. dal előadója
 Opus, szerb együttes (1973–1979)
 The Opus, chicagói együttes

Informatika

 Opus, hangformátum
 Opus, számítástechnikai cég

Egyéb

 Opus, művészeti folyóirat
 Opus Dei, katolikus vallási szervezet